Нёрбю () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Нёрбю, Гита (род. 1935) — современная датская актриса театра и кино.
 Нёрбю, Петер (род. 1940) — датский шахматист.